Mistrzostwa Europy w Curlingu 1985 odbyły się między 10 a 14 grudnia 1985 w Szwajcarskim Grindelwald, na lodowisku Sportzentrum.

W rywalizacji udział wzięło 28 drużyn (po 14 kobiecych i męskich). W tej edycji zawodów zmieniono system rozgrywek z systemu kołowego na skomplikowane połączenie systemów pucharowych. Zespoły rywalizowały w trzech fazach potrójnym, podwójnym i pojedynczym sposobem pucharowym, rozgrywano również mecze o poszczególne miejsca. Taki tryb rozgrywania mistrzostw Europy obowiązywał do 1990, w 1991 powrócono do rywalizacji w Rond Robin.

Tytułów mistrzowskich z 1984 broniły zespoły Niemki i Szwajcarzy, w przypadku kobiet była to ta sama drużyna kierowana przez Almut Hege. Skipem męskiego zespołu szwajcarskiego był Jürg Tanner. Ekipy te nie zdołały powtórzyć osiągniętych rok wcześniej wyników, Niemki uplasowały się na 6. miejscu, zaś ich południowi sąsiedzi na 5.

W rywalizacji kobiet najlepsze okazały się być Szwajcarki (Jaqueline Landolt), które w finale pokonały 7:3 Szkotki (Jeanette Johnston). Na najniższym stopniu podium stanęły Norweżki (Trine Trulsen). Złote medale w konkurencji męskiej przypadły Niemcom (Rodger Gustaf Schmidt), w finale pokonali oni 7:5 Szwedów (Per Lindeman). Pokonując 5:4 Duńczyków (Tommy Stjerne) brązowe medale zdobyli Norwegowie (Eigil Ramsfjell).



Kobiety

Reprezentacje

Faza pierwsza 
14 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 14 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Dwie najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Niemki i Szwedki rozpoczęły grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 12 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 9 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
6 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

3. eliminacja

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Faza pierwsza 
14 drużyn rywalizowało potrójnym systemem pucharowym o 8 miejsc w fazie drugiej.
 1. eliminacja – z 14 zespołów dwa kwalifikują się do fazy drugiej. Dwie najlepsze reprezentacje poprzednich mistrzostw – Szwajcarzy i Szkoci rozpoczęli grę od 2. rundy 1. eliminacji.
 2. eliminacja – z 12 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
 3. eliminacja – z 9 zespołów trzy kwalifikują się do fazy drugiej.
6 drużyn, które nie zdołały awansować do drugiej fazy rywalizacji, grało dalej o miejsca 9-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Runda 3.

3. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza druga 
8 drużyn rywalizowało podwójnym systemem pucharowym o 4 miejsca w półfinałach.
 1. eliminacja – z 8 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
 2. eliminacja – z 6 zespołów dwa kwalifikowały się do półfinałów.
4 drużyny, które nie zdołały awansować do półfinałów rywalizowały o miejsca 5-8.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

2. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Faza trzecia

Mecze o miejsca 9.-14.

1. eliminacja

Runda 1.

Runda 2.

Mecz o 9. miejsce

2. eliminacja

Runda 1.

Mecz o 11. miejsce

3. eliminacja

Mecz o 13. miejsce

Mecze o miejsca 5.-8.

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 
 Schemat rozgrywek turnieju kobiet i mężczyzn na stronach Europejskiej Federacji Curlingu

1985
1985 w curlingu
Curling w Szwajcarii
1985 w Szwajcarii
Berno (kanton)